In questa pagina sono descritti i vari luoghi (reali, mitologici, immaginari) presenti nella serie di romanzi fantasy I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale, scritta da Michael Scott. Quanto riportato è tratto dalle descrizioni presenti nei libri.

Per un approfondimento su personaggi e creature presenti nella serie, si veda: Personaggi de I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale.

Per un approfondimento sugli oggetti presenti nella serie, si veda: Oggetti de I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale.

Luoghi reali

USA

San Francisco 
Qui vivono i coniugi Flamel, con il falso nome di Nick e Perry Fleming.
Qui passano l'estate, ospiti di zia Agnes, i fratelli Newman. Josh lavora nella libreria di Nick Fleming (Nicholas Flamel), mentre Sophie lavora in un Coffee Cup, proprio di fronte alla libreria.

Pacific Heights 
È il quartiere di San Francisco dove vive zia Agnes, che durante l'estate ospita i gemelli.
La casa di zia Agnes si trova in Scott Street, all'angolo di Sacramento Street.

Coit Tower 
È la sede della Enoch Enterprise, la società del dottor Dee. Si trova vicino al Pioneer Park.

Point Reyes 
Penisola sull'Oceano, a circa 50 Km da San Francisco. Nei suoi pressi c'è il Regno d'Ombra di Prometeo.

Sausalito 
Piccola cittadina vicino a S. Francisco. Nella sua baia è ormeggiata la casa galleggiante di Niten.

Los Angeles 
Vi abita Bastet.

Mill Valley 
Località della California ini cui si trova il Regno d'Ombra di Ecate.

Ojai 
Città della California, nella Ojai Valley, a nord-ovest di Los Angeles. Vi abita la Strega di Endor, che nella sua casa ha una porta d'energia collegata a Parigi. Qui la Strega addestra Sophie nella Magia dell'Aria.

Isola di Alcatraz 
È stata acquistata dalla compagnia di Dee (la Enoch Enterprises), il quale rinchiude nelle celle della vecchia prigione le creature più terribili, con l'intenzione di scatenarle contro la città di San Francisco.

Francia

Parigi 
Ci vive Macchiavelli, ed anche il Conte di Saint-Germain con sua moglie Giovanna d'Arco.

Basilica del Sacro Cuore 
Vi arriva la porta di energia collegata con la casa della Strega di Endor ad Ojai. Qui arrivano i gemelli, con Nicholas e Scatach, dopo essere fuggiti da Dee e vengono subito attaccati da Macchiavelli, dalle sue creature di cera e dagli uomini della polizia e dei servizi segreti francesi.

Tour Eiffel 
Qui avviene l'incontro fra il Conte Saint Germain e Flamel, i gemelli e Scatach.

Cattedrale di Notre-Dame 
Vi si svolge una battaglia fra Dee e Macchiavelli contro i gemelli, Flamel, Scatach e Giovanna d'Arco.
Nelle catacombe di Notre-Dame è bloccato Marte Ultore.
Davanti alla Cattedrale si trova il Punto Zero, una porta di energia.

Regno Unito

Londra 
Ci vivono Palamede e Shakespeare, e anche Gilgamesh.

Palamede dice di conoscere Antichi Signori "che hanno dei piccoli Regni d'Ombra nel cuore della città". E conosce l'esistenza di almeno altri tre regni "incluso il più noto, proprio nella Torre di Londra, nel fosso della Porta dei Traditori".

Stazione di St. Pancras 
È una stazione ferroviaria che si trova nella parte nord di Londra, capolinea inglese del treno Eurostar che, attraverso la Manica, arriva da Parigi. Vi arrivano i gemelli, insieme a Flamel, dopo essere fuggiti da Parigi.

Stonehenge 
Vi si trova una porta di energia.

Foresta di Sherwood 
Vi si trova il Regno d'Ombra di Tammuz, in attesa che lui riesca a completare la ricostruzione del suo Regno d'Ombra preferito: il Bosco di Eridhu.

Luoghi immaginari

Danu Talis 
Conosciuta anche come Atlantide, era l'isola sede del regno dell'Antica Razza, il popolo dotato di magia che regnava sulla terra. "L'Antica Razza governava questo pianeta da una grande isola continentale chiamata Danu Talis, che si stendeva dalle coste dell'odierna Africa alle sponde del Nord America, fino al Golfo del Messico.".

"La città era stata costruita in un labirinto circolare, circondata e percorsa da scintillanti canali azzurri. ... La città è più giovane dell'isola, e l'isola è più giovane della Terra. Si dice che i Grandi Antichi la issarono dal mare in un solo giorno, combinando tutte le magie elementali. Era considerata la più grande opera di magia che il mondo avesse mai conosciuto".

"Prima ancora della sua distruzione, Danu Talis stava cominciando a sgretolarsi. L'Antica Razza era padrona del mondo. Non c'erano più Signori della Terra, i Grandi Antichi si erano dileguati e gli Arconti erano stati sconfitti. Le nuove razze, inclusa quella degli homines, erano ancora considerate alla stregua di schiavi. Nell'assenza di altri avversari da sconfiggere, gli Antichi Signori cominciarono a combattere gli uni contro gli altri".

Piramide del Sole 
Il cuore dell'isola e dell'impero, dove si riunisce il Consiglio. Vi si svolge la Battaglia Finale.

Ogni lato è lungo circa due chilometri e mezzo, ed è alta più di un chilometro e mezzo. È stata costruita dai Grandi Antichi, dopo aver portato l'isola fuori dal mare.

Grande Biblioteca 
Si trova in un'immensa sala scavata nella roccia alla base della Piramide del Sole. Ci sono centinaia di chilometri di scaffali.

Palazzo del Sole 
La reggia dimora dei Signori di Danu Talis, sorge vicino alla Piramide del Sole. Sul suo tetto si trova un grande giardino pensile, il Giardino della Luna.

Huracan 
La prigione vulcano.

Tor Ri - La Torre del Re 
È la scogliera che si trova sulle coste nordorientali di Danu Talis e sulla quale si trovava la torre di cristallo di Abramo il Mago.

Murias 
Antica città, in gran parte in rovina, che si trova vicino alla Torre del Re.

Yggdrasill 
L'originario Albero del Mondo, immenso ed altissimo, dove viveva Ecate insieme al Popolo dell'Albero.

Wakah-Chan 
La città che si trova all'interno del tronco dell'Yggdrasill.

Tartaro 
È la prigione fortezza. In una cella in profondità, su un'isoletta al centro di una pozza di lava, viene rinchiuso Aton.

Città Senza Nome 
La Città Senza Nome ai confini del mondo è il luogo dove Prometeo ha creato i primi esseri umani, la Prima Gente.

Regni d'Ombra 
Ogni Regno d'Ombra è collegato ad almeno un altro Regno d'Ombra, talvolta a due.

Regno d'Ombra di Ecate 
Si trova in California, nella Mill Valley.
Viene distrutto dal dottor Dee.

Xibalba 
"Xibalba era un'unica caverna, di una vastità e di un'altezza inimmaginabili, cosparsa di pozze gorgoglianti di lava dalla crosta annerita... L'aria era satura di zolfo, e l'unica forma di luce proveniva dai funghi giallognoli e gelatinosi che rivestivano le pareti. Pesanti stallatiti pendevano dal soffitto quasi invisibile".
È chiamato anche "l'Incrocio", perché tocca altri nove Regni d'Ombra: "Disposte a intervalli regolari lungo le pareti della caverna c'erano nove grotte distinte. Sugli ingressi di ognuna erano scolipiti dei rozzi glifi...".
La terza porta è chiamata Porta delle Lacrime ed è collegata al Punto Zero, di fronte alla cattedrale di Notre Dame a Parigi.

Asgard 
Era il Regno d'Ombra di Odino ed era collegato a quello di Ecate e, per questo, è stato distrutto nello stesso momento.

Niflheim 
Era il Regno d'Ombra di Hel ed era collegato a quello di Ecate e, per questo, è stato distrutto nello stesso momento.

Ade 
È il Regno d'Ombra di Prometeo e si trova sottoterra, nei pressi di Point Reyes (USA). I guardiani di questo Regno sono gli ultimi superstiti della Prima Gente, i primi homines creati da Prometeo.

Bosco di Eridhu 
È il Regno d'Ombra preferito da Tammuz, l'Uomo Verde, ma in attesa che la sua ricostruzione sia completa, Tammuz vive in un Regno d'Ombra nella Foresta di Sherwood, i cui guardiani sono gli spiriti della foresta e degli alberi (Driadi, Amadriadi, Ninfe dei boschi, ecc.).

Regno d'Ombra di Marethyu 
Ha l'aspetto del mondo del Pleistocene. "La brezza spirava solo da sud e profumava di limone, l'aria era priva di insetti; il sole, anche se sorgeva a oriente e saliva in cielo, sembrava rimanere allo zenit troppo a lungo.". Ci sono 4 lune.

Regno d'Ombra di Jigoku 
Vi fu imprigionato Niten, rapito dai servi di Shingami il dio della morte. Fu liberato da Aoife.

Mondo delle Tenebre 
Regno d'Ombra distrutto insieme a quello di Ecate.

I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale
Segreti di Nicholas Flamel
Liste di luoghi immaginari